кантон Со ( или ):
 Со (кантон, Верхняя Сона)
 Со (кантон, Воклюз)